Un broc est un récipient.

 Broc, ancienne commune française de Maine-et-Loire ;
 Broc, commune suisse du canton de Fribourg.

Patronyme 

 Jean Broc (1771-1850), peintre français.
 Numa Broc (1934-2017), géographe français.

 Bertrand de Broc (né en 1960), navigateur français.
 Hervé de Broc (1848-1916), écrivain français.
 Michel Armand de Broc (1707-1775), officier français.
 Nathalie de Broc, journaliste et femme de lettres française. 
 Pierre de Broc (1601-1671), prélat français.

Voir également

Homonymie de patronyme